CSDE1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 798 амінокислот, а молекулярна маса — 88 885.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки